Jeon Ji-hee (* 28. Oktober 1992 in Lángfāng) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie nahm an den Olympischen Spielen 2016 teil.

Werdegang 
Jeon Ji-hee wurde in China unter dem Namen Tian Minwei geboren. Angeleitet zum Tischtennis wurde sie von ihrem Vater, einem Tischtennistrainer. Auf Grund der starken chinesischen Konkurrenz übersiedelte sie nach Südkorea und nahm 2011 dessen Staatsbürgerschaft an. Wegen einer Bestimmung des Weltverbandes ITTF durfte sie danach drei Jahre lang nicht in allen Turnieren für Südkorea antreten.

Ihre ersten internationalen Auftritte hatte sie auf der Pro Tour 2011, wo sie im U-21-Bereich unter anderem die Japan Open gewinnen und sich für die Grand Finals qualifizieren konnte. Dort unterlag sie im Finale Kasumi Ishikawa. Ihre erste Weltranglistenplatzierung war Platz 72 im Mai 2011, im Januar 2012 befand sie sich bereits auf Rang 25. 2012 qualifizierte sie sich erneut als U-21-Spielerin für die Grand Finals und erreichte das Halbfinale. Im Jahr darauf spielte sie auch erfolgreich im Erwachsenenbereich, holte auf der World Tour mehrere Medaillen im Doppel und konnte im Einzel an den Grand Finals teilnehmen, bei denen sie im Viertelfinale gegen Liu Shiwen ausschied. 2014 nahm Jeon an den Asienspielen teil und gewann im Mixed mit Kim Min-seok Bronze.

Auf der World Tour 2015 konnte sie sich zum ersten Mal sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Yang Ha-eun für die Grand Finals qualifizieren und erreichte dort jeweils das Halbfinale. 2016 gewann Jeon Ji-hee die südkoreanische Meisterschaft, erreichte mit Weltranglistenplatz 11 eine neue persönliche Bestmarke und war damit auch bestplatzierte Südkoreanerin. Dadurch qualifizierte sie sich auch für die Olympischen Spiele. Hier kam sie mit der Mannschaft ins Viertelfinale. Im Einzelwettbewerb stieg sie in der dritten Runde ein und erreichte durch einen Sieg über die Schwedin Matilda Ekholm das Achtelfinale, wo sie gegen Yu Mengyu aus Singapur ausschied. Bei der Universiade 2017 holte sie drei Goldmedaillen im Einzel, Mixed und mit dem Team. An den Grand Finals, für die sie sich mit Yang Ha-eun qualifiziert hatte, nahm sie in diesem Jahr allerdings nicht teil.

Ihre erste WM-Teilnahme hatte Jeon bei der Team-Weltmeisterschaft 2018. Nach der Vereinigung der nord- und südkoreanischen Mannschaft beim Aufeinandertreffen im Viertelfinale und einer Halbfinalniederlage gegen Japan holte das Team Bronze. Weitere Bronzemedaillen für Jeon folgten 2018 bei den Asienspielen im Einzel- und Teamwettbewerb sowie im Doppelwettbewerb der Grand Finals. 2019 nahm sie zum ersten Mal am Asian Cup und am World Cup teil, bei dem sie im Achtelfinale gegen Cheng I-ching ausschied. Beim Team World Cup 2019 kam sie mit Südkorea ins Halbfinale, mit Yang Ha-eun holte sie bei den Grand Finals Silber.

Ergebnisübersicht

Weblinks 
 Jeon Jihee Artikel über Jeon Ji-hee auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
  (abgerufen am 22. Oktober 2019)
 Porträt auf tischtennis-infos.de (Dieter Laibach) (abgerufen am 22. Oktober 2019)
 Ergebnisübersicht (abgerufen am 22. Oktober 2019)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Universiadeteilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Universiadesieger (Tischtennis)
Südkoreaner
Geboren 1992
Frau